Ťing-an může být:
 Ťing-an (okres) – okres Čínské lidové republiky ležící v provincii Ťiang-si
 Ťing-an (obvod Šanghaje) – jeden z obvodů historické části Šanghaje
 Ťing-an (chrám) – buddhistický chrám v Šanghaji
 Paj-čcheng – město původně založené pod názvem Ťing-an